Дитце () — немецкая фамилия.

Известные носители 
  (1825—1910) — немецкий фермер и политик.
  (1926—1987) — немецкий германист, преподаватель в Лейпцигском университете, генеральный директор  (1975—1982).
  (род. 1951) — немецкий культуролог.
  (род. 1920) — немецкая политик, долгожительница.
  (1900—1940) — немецкий кинооператор.
 Дитце, Константин фон (1891—1973) — немецкий ученый-агроном.
  (1658—1704) — немецкий архитектор и скульптор.
 Дитце, Отто (1833—1890) — немецко-латвийский архитектор.
 Дитце, Тина (род. 1988) — немецкая спортсменка (гребля на байдарках и каноэ).
  (род. 1950) — немецкий политик.
 Дитце, Юлия (род. 1981) — немецкая киноактриса.
  (род. 1942) — немецкий спортсмен (плавание).

См. также